Dinnendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Dinnendahl (1775–1826), deutscher Konstrukteur der ersten Dampfmaschine im Ruhrgebiet
 Johann Dinnendahl (1780–1849), deutscher Konstrukteur und Erfinder in der Zeit der frühen industriellen Revolution
 Ludwig Dinnendahl (1941–2014), deutscher Bildhauer

Weitere Bedeutungen:
 ehemalige Dinnendahlsche Fabrik in Essen